Beiyang peut désigner :
 L'Armée de Beiyang, armée modernisée dont la Chine se dota peu avant la chute de la dynastie Qing ;
 La Flotte de Beiyang, flotte modernisée, complémentaire de l'Armée de Beiyang ;
 Le gouvernement de Beiyang, qui désigne la période des seigneurs de la guerre issus du morcellement de l'Armée de Beiyang.